Az alábbi lista a 348 magyarországi várost sorolja fel a 2022. május 1-jei állapotnak megfelelően. A táblázatban a 2014-ig hatályban lévő kistérségi és az aktuális közigazgatási beosztás mellett feltüntetett népesség- és területadatok a 2020. január 1-jei állapotot tükrözik.

Olyan települések esetében, amelyek történetük során többször is várossá lettek, a várossá nyilvánítás éve az az év, amióta megszakítás nélkül viselik e címet. Azok az egykori városok, melyek korábban végleg elvesztették városi rangjukat, nem szerepelnek a felsorolásban.

Források 
 Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2012., a Központi Statisztikai Hivatal internetes portálján
 A köztársasági elnök 325/2013. (VII. 10.) KE határozata városi cím adományozásáról (Magyar Közlöny, 2013. évi 118. szám, 64033. oldal)

Lásd még 
 Magyarország legnagyobb települései lakónépesség szerint
 Magyarország nagyközségeinek listája
 A Magyar Királyság városainak listája (1910)

 
Települések listái országok szerint
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák